Insúa è un cognome diffuso soprattutto in Argentina. Può riferirsi a:

Emiliano Insúa, calciatore argentino nato nel 1989
Federico Insúa, calciatore argentino nato nel 1980